Droga magistralna A13 – litewska droga magistralna długości 45,15 km
 Droga magistralna A13 – łotewska droga magistralna długości 163,40 km